Национальный чемпионат I 1970 () — 68-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Группа А

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1970
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1970 году